The Football League 1966-67 var den 87. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.

First Division

Sæsoner i The Football League